Teatrul muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (Republica Moldova) este un teatru republican, fondat în anul 1987 de către o trupă de absolvenți ai Universității de Arte din Chișinău, în frunte cu regizorul și actorul Victor Ignat. Din anul 2000 Teatrul se află sub bagheta actorului și regizorului Sandu Țurcanu, în 2009 a preluat conducerea teatrului Rodica Ciobanu, administrația(manejmentul) fiind tocmai într-o criză cît se poate mai rea.

  

Teatre din Republica Moldova
Fondări în 1987